{{DISPLAYTITLE:(20061) 1993 QS1}}

A (20061) 1993 QS1 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Eric Walter Elst fedezte fel 1993. augusztus 16-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (20001–20500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói